Tenían el nombre de lampadoforias nombre unas fiestas que celebraban los griegos durante las cuales encendían un gran número de lámparas en honor de Minerva, de Vulcano y de Prometeo en acción de gracias de haber la primera descubierto el aceite o enseñado a cultivar los olivos; el segundo inventado las lámparas y el tercero, haber traído el fuego del cielo.

Durante esta fiesta solían ejecutar unes juegos llamados lampadodromios, en los cuales se disputaban el premio de la corrida con una antorcha en la mano que no debían dejar apagar.

Referencias
Diccionario histórico enciclopédico, 1830

Fiestas de la Antigua Grecia
Antiguos deportes griegos